Brännholmstjärnarna kan syfta på en grupp småsjöar i Ockelbo socken och kommun:

Brännholmstjärnarna (Ockelbo socken, Gästrikland, 675593-152286), sjö i Ockelbo kommun
Brännholmstjärnarna (Ockelbo socken, Gästrikland, 675622-152293), sjö i Ockelbo kommun
Brännholmstjärnarna (Ockelbo socken, Gästrikland, 675631-152281), sjö i Ockelbo kommun